En anglais, une « blind date » est un « rendez-vous surprise », ou une « rencontre à l'aveugle ».

Blind Date peut faire référence à :

Télévision 

 Blind Date, émission américaine de télé-réalité, diffusée à partir de 1999 ;
 Blind Date, téléfilm allemand d'Olli Dittrich et Anke Engelke, diffusé en 2001 ;

Cinéma 

 Blind Date, film américain de Roy William Neill, sorti en 1934 ;
 L'Enquête de l'inspecteur Morgan (Blind Date), film britannique de Joseph Losey, sorti en 1959 ;
 Onde de choc (Blind Date), film américain de Nico Mastorakis, sorti en 1984 ;
 Boire et Déboires (Blind Date), film américain de Blake Edwards, sorti en 1987 ;
 Blind Date, film néerlandais de Theo van Gogh, sorti en 1996 ;
 Angélique (Blind Date), film suisse à sketches d'Heikki Arekallio, Robert Bouvier [et al.], sorti en 1998 ;
 Blind Date, film américano-britannique de Stanley Tucci, sorti en 2007.
 Blind Date (Return to Sender), également connu sous le titre Le Mal en elle, film américain de Fouad Mikati avec Rosamund Pike, sorti en 2015.

Musique 

 Blind Date, un groupe de pop allemand.